La temporada de 1985 del Campionat del món de motociclisme fou la 37a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM.
Freddie Spencer es va convertir en el primer i últim pilot a obtenir els campionats de 250cc i 500cc per davant d'Eddie Lawson i el campió anterior de 250cc Christian Sarron. El futur campió Wayne Gardner va tenir també un paper destacat. Sito Pons es convertia en el primer català que corria tota la temporada en 500cc amb l'equip oficial Suzuki.

En 80cc, Jorge Martínez Aspar obtenia els subcampionat i tres victòries, mentre que en el seu retorn, Ángel Nieto aconseguia l'última de les 90 victòries que obtingué al llarg de la seva carrera en el Mundial.

Grans Premis 
Fonts:

500 cc

250 cc

125 cc

80 cc

Referències 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1985